Давит Сеяум Бирату (; род. 27 июля 1996, Фикке, регион Оромия, Эфиопия) — эфиопская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции. Серебряный призёр чемпионата мира в помещении 2016 года в беге на 1500 метров. Чемпионка Африканских игр (2015). Чемпионка мира среди юниоров (2014). Финалистка летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
Добившись первых побед на школьных соревнованиях в 14 лет (в беге на 200 и 800 метров), затем за три года прошла путь до одной из сильнейших юниорок мира на дистанции 1500 метров. В 2013 году в дебютном старте за сборную страны на юношеском чемпионате мира проиграла только соотечественнице Тигист Гашав и завоевала серебряную медаль. Месяц спустя на чемпионате Африки среди юниоров была уже первой, оставив Гашав на втором месте.

Была включена в команду для участия в чемпионате мира в помещении 2014 года, но не смогла поехать из-за проблем с визой.

Впервые пробежала 1500 метров быстрее четырёх минут в 17 лет: 8 июня 2014 года на соревнованиях в Марракеше она установила рекорд Эфиопии среди юниоров 3.59,53, который был почти на 10 секунд быстрее её лучшего результата в карьере. В продолжение летнего сезона выиграла золотую медаль юниорского чемпионата мира, а также финишировала второй на чемпионате Африки среди взрослых.

На чемпионате мира 2015 года остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место с результатом 4.10,26. Выиграла золотую медаль Африканских игр, опередив ближайшую преследовательницу более чем на 2 секунды.

В 2016 году заняла второе место на чемпионате мира в помещении, уступив на финише только Сифан Хассан из Нидерландов. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро вышла в финал бега на 1500 метров, где заняла восьмое место.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Давит Сеяум на сайте all-athletics.com

Бегуны на средние дистанции Эфиопии
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года